LB eller Lb kan referere til flere ting:

 .lb – et nationalt topdomæne reserveret til Libanon.
 lb er den engelske forkortelse for Libra som er det samme som Pund (masseenhed).
 Landsbyggefonden – en dansk selvejende institution.
 Langbølgebåndet – et radiofoni-bånd.
 Langelandsbanen – en dansk privatbane, nedlagt 1962.
 Lokalbanen – en dansk jernbaneoperatør, indgået i Lokaltog 2015.
 Limp Bizkit – et amerikansk rockband.
 Lyngby Boldklub – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union (SBU).
 Lundtofte Boldklub – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union (SBU).
 Lytvyn Bloc – et ukrainsk politisk parti.